Ribeirinha (Angra do Heroísmo), een plaats in de Portugese gemeente Angra do Heroísmo
 Ribeirinha (Horta), een plaats in de Portugese gemeente Horta
 Ribeirinha (Lajes do Pico), een plaats in de Portugese gemeente Lajes do Pico
 Ribeirinha (Ribeira Grande), een plaats in de Portugese gemeente Ribeira Grande